Andexer ist der Nachname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Andexer (* 1950), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Achim Andexer (* 1943), deutscher Arzt und ehemaliger Generalarzt der Luftwaffe

Siehe auch:
 Andechser